Lynn kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Lynn (Alabama)
Lynn (Arkansas)
Lynn (Indiana)
Lynn (Massachusetts)
Lynn (North Carolina)
Lynn County, een county in de Amerikaanse staat Texas
Lynn Haven, een plaats in de Amerikaanse staat Florida

Personen met de achternaam Lynn 
Barry Lynn (1980), Noord-Iers muzikant
David Lynn (1973), Engels golfprofessional
Gina Lynn (1974), Puerto Ricaans pornoactrice
Laura Lynn (1976), Belgisch zangeres
Loretta Lynn (1932), Amerikaans countryzangeres
Vera Lynn (1917-2020), Brits zangeres

Personen met de voornaam Lynn 
E. Lynn Harris (1955-2009), Amerikaans schrijver
Lynn Anderson (1947-2015), Amerikaans countryzangeres
Lynn Chadwick (1914-2003), Brits beeldhouwer
Lynn Chircop (1980), Maltees zangeres
Lynn Collins (1979), Amerikaans actrice
Lynn Compton (1921), Amerikaans soldaat en jurist
Lynn Davies (1942), Brits atleet
Lynn Geertman (1974), Nederlands softbalspeler
Lynn Gillespie, Canadees botanica
Lynn Hilary, Iers zangeres
Lynn Houben, een personage uit de Vlaamse ziekenhuisserie Spoed
Lynn Margulis (1938), Amerikaans biologe
Lynn Pelgroms (1984), Vlaams ex-presentatrice
Lynn Redgrave (1943-2010), Engels-Amerikaans actrice
Lynn Taitt (1934-2010), Jamaicaans gitarist en componist
Lynn Van Royen (1989), Belgisch actrice
Lynn Wesenbeek (1962), Belgisch model en televisiepresentatrice
Lynn-Holly Johnson (1958), Amerikaans kunstschaatser en actrice

Zie ook 
 Linn (doorverwijspagina)